Kamienka může být:

obec
 Kamienka (okres Humenné) – obec na Slovensku v  okrese Humenné
 Kamienka (okres Stará Ľubovňa) – obec na Slovensku v okrese Stará Ľubovňa

potok
 Kamienka (potok) – levostranný přítok Popradu na Slovensku v okrese Stará Ľubovňa